Tatiana Volosojar (, ; n. 22 mai 1986, Dnipro) este o patinatoare artistică ucraineană de origine rusă, multiplu medaliată olimpic.

Activitate

Note

Legături externe 

  

Nașteri în 1986
Nașteri pe 22 mai
Sportive din secolul al XXI-lea
Ucraineni din secolul al XXI-lea
Femei din Ucraina
Competitori la Jocurile Olimpice de iarnă din 2006
Competitori la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010
Competitori la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014
Sportivi ucraineni în viață